Министерство Торговли Турции  — министерство Турции, осуществляющее политику в области таможни и торговли Турции.

История 
Основано 8 июня 2011 года путём слияния Секретариата по таможне Премьер-министра Турции и отдельных департаментов Министерства индустрии и торговли.

Предшествовавшие министерства, исполнявшие данные функции:
 Министерство таможни и монополии (1931—1983)
 Министерство финансов и таможни (1983—1991)
 Секретариат по таможне Премьер-министра (1993—2011)

С 2011 по 2018 год министерство носило наименование «Министерство таможни и торговли». В 2018 году министерство объединено с Министерством экономики, и получило современное наименование.

Структура 
В состав Министерства входят:
 Генеральный директорат по международным соглашениям и ЕС
 Генеральный директорат свободных зон
 Генеральный директорат внутренней торговли
 Генеральный директорат защиты потребителей и надзора за рынком
 Генеральный директорат по лицам, осуществляющим торговлю, ремесленникам и кооперативам
 Генеральный директорат по таможенному надзору
 Генеральный директорат импорта
 Генеральный директорат таможни
 Генеральный директорат экспорта
 Генеральный директорат по международной торговле
 Генеральный директорат по информационным технологиям
 Отдел конкуренции
 TurkEximBank

Министры 
 Хайаты Йазычы (06.07.2011—29.08.2014)
 Рухсар Пекджан (10.07.2018—21.04.2021)
 Мехмет Муш (с 21 апреля 2021)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Министерства Турции
Турция